Huizong (in unterschiedlichen chinesischen Schriftzeichen) war der Tempelname mehrerer chinesischer Kaiser, u. a. von
Song Huizong aus der Nördlichen Song-Dynastie und von
Yuan Huizong, auch bekannt als Toghan Timur, einem Kaiser der mongolischen Yuan-Dynastie.